1+1 может означать:
 «1+1» — украинский телеканал.
 «1+1» — французский фильм 2011 года.

См. также 
 +1